Osoby:
 Alexandra von Teuffenbach – włoska teolog
 Ingeborg Capra-Teuffenbach – austriacka pisarka

Zobacz też:
 Teufenbach